Donald Tovey (1875-1940), musicien écossais
 John Tovey (1885-1971), amiral britannique
 Neil Tovey (né en 1962), footballeur sud-africain
 Russell Tovey (né en 1981), acteur britannique

Toponyme 
 Tovey, un village du comté de Christian dans l'Illinois, aux États-Unis.